MoDo eller Modo kan syfta på:

 Mo och Domsjö AB – en tidigare svensk skogsindustrikoncern
 Modo Hockey – en svensk ishockeyklubb från Örnsköldsvik
 Mo-Do – ett italienskt musikprojekt
 Modo – en fiktiv figur i tecknade TV-serien Biker Mice from Mars
 Kecamatan Modo  – ett distrikt i Indonesien